George David Birkhoff (1884 - 1944) mathématicien
 Garrett Birkhoff (1911 - 1996) mathématicien, fils du précédent
 Birkhoff (cratère) un cratère d'impact sur la Lune, en hommage à George David Birkhoff.

Homonymie de patronyme